HMS New Zealand — название двух кораблей Королевского флота Великобритании. Ещё один корабль был запланирован, но не строился. Название дано в честь британского доминиона Новая Зеландия.

 HMS New Zealand (1904) — эскадренный броненосец типа «Кинг Эдуард VII». Спущен на воду в 1904 году. В 1911 году переименован в HMS Zealandia, дабы освободить название строящемуся линейному крейсеру. Продан на слом в 1921 году.
 HMS New Zealand (1911) — линейный крейсер типа «Индефэтигебл». Построен на деньги доминиона Новая Зеландия. Спущен на воду в 1911 году. Принял участие в Первой мировой войне. Продан на слом в 1922 году.
 Третьим кораблём с этим именем должен был стать авианосец типа «Мальта», однако в 1946 году постройку корабля прекратили.